Replikering kan syfta på:

Replikering – duplicera något, se kopiering
Replikering – den process varvid kromosomens DNA kopieras inför en celldelning, se replikation
Replikering (datoranvändning ) – automatisk datakopiering mellan maskiner (av säkerhets- eller tillgänglighetsskäl) inom IT. (På engelska Wikipedia)
Replikering (retorik) – en formell beteckning inom retorik på att ge ett, ofta muntligt, svar, eller genmäle